Kisgyörgy Zoltán (1929) gyógyszerész, docens, gyógynövénykutató
Kisgyörgy Zoltán (1936) geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, újságíró